Матч за звание чемпионки мира по шахматам 2018 года между действующей чемпионкой мира Тань Чжунъи и претенденткой Цзюй Вэньцзюнь проходил со 2 по 20 мая 2018 года в Шанхае и Чунцине, Китай.

Новой, 17-й по счёту чемпионкой мира по шахматам стала китайская шахматистка Цзюй Вэньцзюнь, победившая Тань Чжунъи со счётом 5½:4½.

Регламент 
 Место проведения: Китай, Шанхай (2—9 мая) — Чунцин (11—20 мая);
 Дата проведения: 2—20 мая 2018 года;
 Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд после каждого хода, начиная с первого;
 Призовой фонд: 200 000 €; распределение: 60 на 40 % в пользу победителя (55 на 45 % — при тай-брейке).

Расписание 

Начало туров — в 15:00 по местному времени (в 10:00 МСК).

Таблица матча

Следующий турнир 
В ноябре 2018 года ФИДЕ провёл в Ханты-Мансийске следующий Чемпионат мира среди женщин по нокаут-системе среди 64 участниц. Победительницей стала действующая чемпионка мира по классическим шахматам китаянка Цзюй Вэньцзюнь.

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница
 Страница турнира на сайте ФИДЕ
 Партии турнира на сайте chessgames.com
 Партии турнира в формате PGN

 Страница турнира на сайте chesspro.ru
 Страница турнира на сайте The Week in Chess
 Страница турнира на сайте ChessBase

Матчи и турниры за звание чемпионки мира по шахматам
2018 год в шахматах
Международные соревнования по шахматам в Китае
Май 2018 года
Спорт в Китае в 2018 году
Международные спортивные соревнования в Шанхае
Спортивные соревнования в Чунцине
Чемпионаты мира в Китае